«Исследования по фольклору и мифологии Востока» — серия книг Главной редакции восточной литературы (ГРВЛ) издательства «Наука» (Москва, с 1990-х — Издательская фирма «Восточная литература» РАН).

Выходит с 1969 года до настоящего времени. В серии публикуются как монографии, так и коллективные работы. К тематике изданий относится восточный фольклор и мифология, в том числе устное творчество народов Азии, Африки и Океании, оказавшее влияние на возникновение древней и средневековой литературы. В сравнительно-типологических и теоретических работах нередко затрагивается народное искусство не только восточного, но и соседних регионов.

Список книг серии

См. также 
 Пословицы и поговорки народов Востока
 Сказки и мифы народов Востока

Ссылки 

Книжные серии
Фольклористика
Востоковедение
Книги издательства «Наука»